Zamorai egyházmegye (Mexikó)
Zamorai egyházmegye (Spanyolország)